Bamford (plaats), plaats in het Engelse graafschap Derbyshire 
 Station Bamford, station van National Rail in Bamford 
 Bamford (bedrijventerrein), bedrijventerrein bij de plaats Ulestraten

Personen met de naam Bamford
 Anne Bamford, Australisch pedagoog en hoogleraar
 Joseph Cyril Bamford (1916–2001), Brits werktuigbouwkundige